Listino
Legge_Tatarella#Funzionamento
Listino Metel
Prezzo di listino
Listino azionario